Консона́нтно-вокали́ческое письмо́ (от  — «согласная буква» и  — «гласная буква») — тип письма, в котором буквы обозначают как гласные, так и согласные звуки. В письме в целом соблюдают соответствие «одна графема — одна фонема».

Именно консонантно-вокалические письменности являются типичными алфавитами, поэтому нередко такой тип именуют просто «алфавитом», хотя последние включают также консонантную и слоговую письменности.

Примеры 
 агванское письмо
 армянское письмо
 греческое письмо
 грузинское письмо
 глаголица
 кириллица
 коптское письмо
 латиница
 руны

См. также 
 Консонантное письмо

Примечания

Ссылки 

 Damqātum 3 «Language, Writing and Alphabet: An Interview with Christophe Rico» (2007)
 Alphabetic Writing Systems

Письменности по типам